Babos, Baboș, Baboš:
Osoby noszące nazwisko Babos:
 Gábor Babos
 Tímea Babos

Inne:
 Suchy Wierch Jaworowy (słow. Veľký Baboš)
 Baboś (słow. Malý Baboš)